est un film américain.
  est une chanson du groupe de rock . Elle se trouve dans l'album .